ОГМ — аббревиатура, могущая означать:
 ОГМ – опухоль головного мозга
 ОГМ — отдел главного механика
 ОГМ — отдел главного металлурга